

События 
 Консулы Луций Папирий Курсор (3-й раз) (патриций) и Квинт Авлий Церретан (2-й раз) (плебей).
 Взятие Л. П. Курсором Сатрика. Триумф Л. П. Курсора.
 319/318 — афинский архонт-эпоним Аполлодор.
 Смерть Антипатра, который назначил своим преемником Полиперхона (ум. п. 303), а сына Кассандра сделал лишь хилархом (1000-начальником).
 Полиперхон предложил союз Эвмену. Эвмен бежал из осаждённых Нор и, получив от Олимпиады и персидского сатрапа Певкеста деньги, собрал большое войско. Полиперхон и Олимпиада вверили Эвмену главнокомандование над азиатской армией.

Родились 
 Пирр, царь Эпира.
 Антигон II Гонат — македонский царь.

Скончались 
 Антипатр, регент империи Александра Македонского.

См. также

Примечания